Nyagatare (stad), een stad in Rwanda.
 Nyagatare (district), een district in Rwanda.